Чиче́рін () — російське прізвище, утворене від діалектного слова чичера («холодний осінній вітер з дощем або снігом», «мжичка»)

Відомі носії 
 Чичерін Борис Миколайович — російський філософ, дядько Георгія Чичеріна
 Чичерін Георгій Васильович — радянський дипломат, нарком закордонних справ РСФРР і СРСР
 Чичерін Олександр Васильович — учасник Вітчизняної війни 1812 року
 Чичерін Олексій Володимирович — літературознавець, завідувач кафедри зарубіжної літератури Львівського університету, доктор філологічних наук, професор

Примітки 

Російські прізвища